Ґонбат-е-Кабус — місто у іранській провінції Голестан;
 Ґонбат-е-Кабус (вежа) — вежа у цьому місті, побудована у 1006 році, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Ґолестан